

Волнат-Гроув — місто, штат Алабама
 Волнат-Гроув — місто, штат Джорджія
 Волнат-Гроув — місто, штат Міннесота
 Волнат-Гроув — місто, штат Міссісіпі
 Волнат-Гроув — місто, штат Міссурі
 Волнат-Гроув — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Волнат-Гроув — переписна місцевість в окрузі Гардін, штат Теннессі
 Волнат-Гроув — переписна місцевість в окрузі Самнер, штат Теннессі
 Волнат-Гроув — переписна місцевість, штат Вашингтон